Ženská dvouhra Swedish Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže bastadského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Laura Siegemundová, které start znemožnilo dlouhodobé zranění pravého kolene.

Vítězkou se stala 21letá sedmá nasazená Češka Kateřina Siniaková, jež ve finále zdolala dánskou turnajovou jedničku a bývalou první hráčku světa Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Snížila tak pasivní bilanci vzájemných zápasů na 1–2 a proti hráčkám elitní světové desítky na 3–5. V probíhající sezóně si po triumfu na lednovém Shenzhen Open 2017 připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z antuky. Na cestě do finále vyřadila tři nejvýše nasazené tenistky. V následném vydání žebříčku se posunula na 39. příčku, tři místa za dosavadním kariérním maximem.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2017